Марки Украины:

Филателия 
 Почтовые марки Украины
 Марки Украины периода Гражданской войны
 Непочтовые марки Украины
 Акцизные марки Украины

Другое 
 Торговые марки Украины

Похожие статьи 
 Марка
 Марки